Walentów peut désigner en Pologne :

dans la voïvodie de Mazovie
 Walentów, village du powiat de Mińsk
 Walentów, village du powiat de Varsovie-ouest